David Addy – calciatore ghanese
 Jangy Addy – ex multiplista liberiano
 Lee Addy – calciatore ghanese
 Mark Addy – attore e doppiatore britannico
 Wesley Addy – attore statunitense